Glahn ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter von Glahn (1923–1997), deutscher Sozialpädagoge, Psychologe und Kommunalpolitiker
 Franziska Fritz-Glahn (* 1991), deutsche Bobsportlerin, siehe Franziska Fritz
 Fritz Glahn (1899–1977), deutscher Politiker (FDP)
 Hans Otto Glahn (1895–1979), preußischer Politiker (SPD), Landrat des Landkreises Usingen
 Harald Glahn (* 1942), deutscher evangelischer Pfarrer, Kommunalpolitiker (FDP) und Staatssekretär
 Henrik Christopher Glahn (1738–1804), dänischer Missionar und Pastor
 Klaus Glahn (* 1942), deutscher Judoka
 Paul Glahn (* 1934), deutscher Opernsänger (Bass)

Siehe auch:

 Glan
 Klahn